Бурун:
 Бурун — пенистая масса воды на гребне волны.
 Буру́н — отбой и прибой волны между камнями или к берегу и от берега.

Также:
 Бурун — нефтегазовое месторождение в Туркмении.
 Бурун — нилотский народ группы северные луо в пограничных с Эфиопией районах.

Примечания 

 См. также 
 Буруны
 Камыш-бурун